Шей — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Шей, Брек (род. 1990) — американский футболист.
 Шей, Брэди (род. 1994) — американский хоккеист.
 Шей, Спек (1920—2002) — американский бейсболист.
 Шей, Тони (1973—2020) — американский интернет-предприниматель, венчурный капиталист, CEO онлайн-магазина одежды, обуви и аксессуаров Zappos.com.
 Шей, Эфраим (1839—1916) — американский инженер-изобретатель, конструктор локомотивов, создатель типа паровоза системы Шея.

Топонимы 
 Шей — город в Ладакхе, около старого летнего царского дворца.
  — город и участок дороги в муниципалитете Суннфьорд, административный центр бывшего муниципалитета Йёльстер.
  — административный центр муниципалитета Сурнадал.
  — старое название Огндала, бывшего муниципалитета в Трёнделаге.
  — район вокруг Шейкампена в Гёусдале.

Составные топонимы 
 Каньон-де-Шей — заповедник (национальный памятник) в США.
  — церковь в Огндале (Трёнделаг).
 Шей-Крик-Саммер-Хоум-Ареа — невключенная территория в округе Алпайн, штат Калифорния.
 Шей-Пхоксундо — крупнейший национальный парк Непала.